LBA steht für:
 Lega Basket Serie A, Italiens erste Basketball-Liga
 Lehrerbildungsanstalt in Deutschland, Österreich und Südtirol
 Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden, eine umfangreiche fotografische Sammlung früh- und hochmittelalterlicher Urkunden 
 Liechtenstein Bus Anstalt, heute Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil
 Linear Bounded Automaton, siehe Linear beschränkte Turingmaschine
 Little Big Adventure, ein Computerspiel von Adeline Software
 Location Based Advertising
 Logical Block Addressing, eine Adressierungsmethode bei ATA-Festplatten
 Logistikbasis der Armee, eine Verwaltungseinheit der Schweizer Armee
 Luftfahrt-Bundesamt, eine deutsche Behörde
 Luftwaffenbekleidungsamt von 1936 bis 1945, siehe Luftwaffe (Wehrmacht)
 LBAB für Luftwaffenbekleidungsamt Berlin (ab 1936)
 LBA (S) für Luftwaffenbekleidungsamt Sonneberg (ab 1937), siehe Sonneberg
 LBA (B) für Luftwaffenbekleidungsamt Bielefeld (ab 1938), siehe Lenkwerk
 Libyen (IOC-Länderkürzel)
 Leeds Bradford International Airport (IATA-Flughafencode)
 Bahnhof Brandenburg-Altstadt (DS100-Code)

LbA steht für:
 Lehrkraft für besondere Aufgaben

lba steht für:
 Lui (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Jingpho-Sak-Sprachen in Bangladesh und Myanmar

Abkürzung